Стасис Доминикович Пятронайтис (лит. Stasys Petronaitis; 8 августа 1932 — 2 мая 2016) — советский и литовский актёр театра и кино; Заслуженный артист Литовской ССР (1982).

Биография 
Родился в деревне Плаучишкяй Литовской Республики (ныне Литвы).

В 1950—1951 годах учился в студии под руководством Ю. Мильтиниса, после чего работал актёром драматического театра в городе Паневежисе (в 1951—1973 годах).

Много снимался в кино, дебютировав в 1953 году в фильме «Над Неманом рассвет».

Жена — Регина Зданавичюте (, 1925—2015), тоже актриса театра и кино; Заслуженная артистка Литовской ССР (1974), Народная артистка Литовской ССР (1985).

Творчество

Фильмография 

 1986 год — «Трава зелена» − Иван Селиванов
 1986 год — «Постарайся остаться живым» − Буконтас
 1985 год — «Неудобный человек» − Карпук
 1985 год — «Дымка» − Джарвмс
 1985 год — «Возвращение Будулая» − Станислав Ожогин
 1983 год — «Чёрный замок Ольшанский» − Высоцкий
 1983 год — «Уроки ненависти» − Степонайтис
 1983 год — «Бродяги Севера» − Дюран
 1982 год — «Чужая вотчина» − Царик
 1981 год — «Сколько до Мемеля?»
 1980 год — «Продаётся медвежья шкура» − Василий
 1979 год — «Цыган» − Станислав Ожогин
 1979 год — «Раненая тишина» − Эршкетис
 1979 год — «Блуждающие огоньки» − учёный, потерявший свою тень
 1978 год — «Остров Серафимы» − Андрей Петрович Чадов
 1978 год — «Маршал революции» − Слащов
 1978 год — «Лобо» − Нед
 1978 год — «Алмазная тропа» − Фёдор
 1977 год — «Почему плакали сосны?» − полковник Костас
 1977 год — «Подарки по телефону» − Арнольд Петерсон
 1977 год — «Парень с Рабочей улицы» − Бонифацас
 1976 год — «Потерянный кров» − Кяршис
 1976 год — «Обелиск» − зоотехник
 1975 год — «Мустанг-иноходец» − Фостер
 1975 год — «День возмездия» − инженер
 1975 год — «Время-не-ждёт» − полицейский-рейнджер
 1974 год — «Расколотое небо» − Вацис Крейвенас
 1972 год — «Геркус Мантас» − Кольтис
 1971 год — «Раны земли нашей» − Дракшас
 1968 год — «Ошибка Оноре де Бальзака»
 1966 год — «Ночи без ночлега» − Витаутас Мантвидас
 1961 год — «Чужие» − Антанас Довейка
 1961 год — «Канонада» − Витянис Будрис
 1959 год — «Адам хочет быть человеком» − Пятрас
 1953 год — «Над Неманом рассвет» − Михась

Примечания

Ссылки 
 kinofilms.tv/person/stasis-pyatronajtis/ Пятронайтис Стасис Доминикович

Родившиеся в Литве
Заслуженные артисты Литовской ССР
Актёры Литвы